

Geografia 
 Regno Unito
 Benson – parrocchia civile dell'Oxfordshire
 Stati Uniti d'America
 Benson – città della Contea di Cochise, Arizona
 Benson – città della Contea di Johnston, Carolina del Nord
 Benson – villaggio della Contea di Woodford, Illinois
 Benson – città della Contea di Swift, Minnesota
 Benson – città della Contea di Hamilton, New York
 Benson – borough della Contea di Somerset, Pennsylvania
 Benson – census-designated place della Contea di Cache, Utah
 Benson – città della Contea di Rutland, Vermont

Persone
 Amanda Benson – pallavolista statunitense
 Amber Benson – attrice statunitense
 Ambrosius Benson, nome fiammingo di Ambrogio Benzone – pittore italiano
 Arthur Christopher Benson – saggista, poeta e scrittore inglese
 Ashley Benson – attrice e modella statunitense
 Ashley Benson – pallavolista statunitense
 Ben Benson – scrittore statunitense
 Bob Benson – calciatore inglese
 Brendan Benson – musicista e cantautore statunitense
 Cedric Benson – giocatore di football americano statunitense
 Dan Benson – attore statunitense
 Edward Frederic Benson – scrittore inglese
 Elmer Austin Benson – politico statunitense
 Fred Benson – calciatore ghanese naturalizzato olandese
 George Benson – cantante e compositore statunitense
 Howard Benson – produttore discografico ed ingegnere aerospaziale statunitense
 James William Benson – orologiaio britannico
 Jodi Benson – doppiatrice e attrice statunitense, moglie di Ray
 Justin Benson – produttore cinematografico, regista e scenografo statunitense
 Kent Benson – cestista statunitense
 Martin Benson – attore britannico
 Omar Benson Miller – attore statunitense
 Owusu Benson – calciatore ghanese
 Perry Benson – attore britannico
 Ray Benson – cantante e chitarrista statunitense
 Raymond Benson – scrittore statunitense
 Richard Benson – chitarrista e personaggio televisivo italiano di origine britannica
 Robbie Benson – calciatore irlandese
 Robert Benson – hockeista su ghiaccio canadese
 Robert Benson – scrittore e sacerdote (prima anglicano, poi cattolico) britannico
 Robson Benson (1822-1894) – botanico britannico
 Rod Benson – cestista statunitense
 Sharon Benson – attrice e cantante britannica
 Shaun Benson – attore canadese
 Stephen Allen Benson – politico liberiano
 Suzanne Benson – effettista statunitense
 Warren Benson – compositore statunitense

Televisione 
 Benson – serie televisiva statunitense
 Freddie Benson – personaggio della serie televisiva iCarly

Altro
 16230 Benson – asteroide del sistema solare
 Benson – prenome inglese
 Classe Benson – classe di cacciatorpediniere della Marina degli Stati Uniti d'America

Pagine correlate 
 Frank Benson